Een verkeersweg:
 N419 (België)
 N419 (Frankrijk)
 N419 (Nederland), zie Provinciale weg 419
 N419 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing